Les Sempronii Sophi sont des plébéiens romains membres d'une branche de la gens des Sempronii.

 Publius Sempronius Sophus, consul en 304 av. J.-C. et censeur en 299 av. J.-C. ;
 Publius Sempronius Sophus, fils du précédent, consul en 268 av. J.-C. et censeur en 252 av. J.-C..